Solbacken kan syfta på:

 Solbacken, Malmö – ett bostadsområde i Västra Innerstaden, Malmö
 Solbacken, Skellefteå – en stadsdel i Skellefteå
 Solbacken, Huddinge kommun – småort i Huddinge kommun
Solbacken, Södertälje kommun - småort i Södertälje kommun
 Villa Solbacken – en villa belägen strax norr om Djurgårdsbrunnskanalen vid Djurgårdsbrunn på Djurgården
 Solbackens sanatorium – utanför Säter
 Solbacken: Avd. E – en svensk miniserie för TV